Ге́рман Десса́у (; 6 апреля 1856, Франкфурт-на-Майне — 12 апреля 1931, Берлин) — немецкий историк-антиковед и эпиграфист. Отличился своей ключевой работой в области текстовой критики над «Историей Августов», опубликованной в 1889 году, благодаря которой возникли основания считать, что этот текст древнеримской имперской истории был написан в условиях, сильно отличавшихся от тех, которые предполагались ранее.

Биография 
Он учился в Гумбольдтском университете Берлина, ученик Теодора Моммзена, получив свой докторат в 1877 в Страсбургском университете. От имени Corpus Incripument Latinarum (CIL) он путешествовал по Италии и Северной Африке. В 1884 г. получил хабилитацию как историк в Берлине, где впоследствии стал доцентом (1912 г.) и профессором (1917 г.) С 1900 по 1922 год он работал научным сотрудником Прусской академии наук.

Литературные произведения 
 "Über und Zeit Persönlichkeït der Scriptores historiae Augustae". In: "Hermes" 24 (1889), S. 337ff., online about Gallica.
 "Inscriptiones Latinae Selectae". 3 vols. in 5 Teilbänden. Weidmann, Berlin, 1892-1916.
 "Prosopographia Imperii Romani saec I. II. III. Edita consilio et avctoritate Academiae scientiarvm regiae borvssicae", 3 volumes, Berolini, apvd Georgivm Reaimervm, 1897-98 (with Elimar Klebs, Paul von Rohden).
 "Geschichte der römisches Kaiserzeit." 2 vols. in 3 Teilbänden. Weidmann, Berlin, 1924-1930

Примечания

Источники 
 Schmidt, Manfred G. (ed.). "Hermann Dessau (1856-1931) zum 150. Geburtstag des Berliner Althistorikers und Epigraphikers" (Berlin, Walter de Gryuter, 2009) (Beiträge eines Kolloquiums und wissenschaftliche Korrespondenz des Jubilars. Corpus inscriptionum Latinarum / Auctarium s.n., 3).
 Arthur Stein: Hermann Dessau. In: Klio. Band 25, 1932, S. 226–244.
 Paul M. Meyer: In memoriam [Hermann Dessau]. In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung. Band 52, 1932, S. 560.
 Salomon Frankfurter: Hermann Dessau. In: Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft. Band 241, 1933, 4. Abt., S. 80–107.
 
 Katja Wannack: Hermann Dessau. Der fast vergessene Schüler Mommsens und die Großunternehmen der Berliner Akademie der Wissenschaften (= Schriften zur Ideen- und Wissenschaftsgeschichte. Band 1). Kovac, Hamburg 2007, ISBN 978-3-8300-2897-0 (fachwissenschaftliche Rezension bei H-Soz-u-Kult).
 Manfred G. Schmidt (Hrsg.): Hermann Dessau (1856–1931). Zum 150. Geburtstag des Berliner Althistorikers und Epigraphikers. Beiträge eines Kolloquiums und wissenschaftliche Korrespondenz des Jubilars (= Corpus inscriptionum Latinarum. Auctarium. Series Nova, Band 3). de Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-021573-1 (Inhalt).
 Anne Glock: Hermann Dessaus Grabinschrift. In: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. Band 178, 2011, S. 300–306.

Ссылки 
 Chapeau! Herr Dessau. Kolloquium zum 150. Geburtstag des Berliner Althistorikers und Epigraphikers 2006 in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
 Porträtfoto von Hermann Dessau

Эпиграфисты
Историки Германии
Ученые Берлинского университета